

Patronyme 

Marre est un patronyme fréquent dans l'Aveyron, correspondant à l'occitan et ancien français marre (ou sa variante marro) : le bélier.

 Abbé de La Marre (1708-1742), homme de lettres français ;
 Aristide Marre (1823-1918), érudit français ;
 Béatrice Marre (1952-), femme politique française ;
 Emmanuel Marre (1980-), réalisateur français ;
 Michel Marre (1946-) compositeur, réalisateur, jazzman français ;
 Nicolas Drouillard de La Marre, (1791-1856), homme politique français ;
 La Marre, compositeur, instrumentiste et danseur français du .

Toponyme 

 Marre, commune française du département de la Meuse ;
 La Marre, commune française du département du Jura.

Titre 
 Y'en a marre (1959), film franco-belge de Ivan Govar ;
 Te marre pas... c'est pour rire ! (1982), film de Jacques Besnard ;
 J'en ai marre d'être deux (1998), album de Mathieu Boogaerts.

Autres 
 Bariquand et Marre (1834-1968), entreprise de mécanique française.

Homonymie de titre